«Французский канкан» или «Френч канкан» () — французский художественный фильм режиссёра Жана Ренуара.

Сюжет 

Действие фильма происходит в Париже в конце XIX века. Анри Данглар — стареющий театральный импресарио, но известный всему театральному мирку и владеющий небольшим кафе со сценой «Китайская Ширма», где показывают незамысловатые музыкальные номера. Он любит из простых девушек делать звёзд. Попутно он и соблазняет этих красавиц. Одна из таких созданных им звёзд — красотка Лола по прозвищу «Прекрасная Аббатиса», показывающая танец живота в его кафе.

Однажды Анри с приятелями оказывается на Монмартре и видит, что старый канкан ещё жив. Данглар видит ещё одну возможность — возродить этот прекрасный танец. Новым увлечением Данглара становится Нини, прекрасная прачка с Монмартра, которая встречается и помолвлена с молодым булочником. «Творец» забывает о своей прежней пассии Лоле и отдаёт все силы, для того, чтобы его прекрасная Нини вспыхнула новой звездой полузабытого канкана, а он при этом сумел бы осуществить свою давнюю мечту: возглавить популярное заведение, принимающее в своих стенах не несколько десятков клиентов, как в его кафе «Китайская Ширма», а сотни и даже тысячи, а на сцене будут танцевать «целый батальон молодых девушек, как в Гранд-Опера» привлекая более обеспеченную публику. Нини вместе с ещё несколькими десятками девушек посещает интенсивные занятия по танцам. 

Несмотря на финансовые трудности и интриги его бывшей любовницы Лолы — Данглар основывает кабаре Мулен Руж. Фильм заканчивается открытием знаменитого кабаре и финальным канканом во время которого разрешаются основные конфликты и заканчиваются сюжетные линии.

В ролях

Характеристика 
По мнению французского критика Жака Лурселя, три картины Ренуара 50-х годов - «Золотая карета» (Le Carrosse d’or, 1952), «Французский канкан» и «Елена и мужчины» (Elena et les hommes, 1956) - вместе составляют некое подобие трилогии, в которой режиссёр оказывает своё почтение трём видам зрелища: итальянской комедии дель арте, кафешантану и театру марионеток.

«Золотая карета», снятая по комедии Проспера Мериме «Карета святых даров» и которую режиссёр назвал драматической фантазией в стиле комедии дель арте, провалилась в коммерческом отношении и встретила холодный приём у критиков. Историк кино Жорж Садуль писал, что усилия режиссёра и съёмочной группы «не были достаточны для того, чтобы возвысить этот созданный Ренуаром дивертисмент, лишённый к тому же остроумия Мериме, до уровня прежних постановок Ренуара».

В поисках подходящего сюжета и финансирования Ренуар два года оставался без режиссёрской работы. Им рассматривалось несколько проектов, среди которых он собирался снимать фильм «Браконьеры», экранизировать повесть «Первая любовь» И. С. Тургенева, также были идеи о создании фильма о Винсенте Ван Гоге, но летом 1954 года Ренуар начал подготовительную работу к съёмкам картины «Французский канкан» по сюжету сценариста . Эта картина первоначально планировалась для режиссёра Ива Аллегре, но её тема заинтересовала Ренуара и в конечном итоге этот проект был поручен ему.  

4 декабря Ренуар приступил к съёмкам в парижской киностудии, где не работал с 1939 года, когда он уехал в США. Картина является первой снятой Жаном Ренуаром после возвращения во Францию: «„Французский канкан“, — писал он в журнале „Cahiers du cinéma“, № 78, ― олицетворял для меня большое желание снять фильм, очень французский по духу, который бы смог легко и удобно наладить контакт, протянуть приятный на вид мостик между мною и французской публикой». 

Время действия фильма — расцвет Мулен Ружа, импрессионизма и эпоха художников Тулуза-Лотрека и Огюста Ренуара, отца самого режиссёра. В фильме кроме музыки композитора Жоржа Ван Париса звучат попурри из мелодий кафешантанов 1900-х годов. Прототипом Данглара является импресарио Шарль Зидлер (основатель Мулен-Руж), а его помощника Казимира Серпантина — Валентин Бескостный. По мнению Лурселя в этом фильме Ренуара, сценарий которого он переписал в одиночку и под себя, его больше всего привлекает фигура Данглара, в которой он во многом видел себя, здесь его «больше всего интересуют не актёры, а режиссёр спектакля, постановщик, серый кардинал праздника. Это говорит о том, насколько фильм ему близок». 

Французский критик Пьер Лепроон также отмечает тематическую связь между картинами Ренуара «Золотая карета» и «Французский канкан». По его мнению, этому фильму окажут лучший приём возможно потому, что он легче воспринимается и его действие ближе по времени:

Жак Риветт, который работал на этой картине стажёром Жана Ренуара, также отмечая здесь, как и в «Золотой карете», «тесное переплетение искусства жизни и искусства поэзии», писал, что в этой картине «оно просто выступает под другой маской». По его мнению, этот фильм, который он называет «одой плотских удовольствий» — «это сокровенный театр, высокая комедия, играемая Ренуаром для самого себя».

См. также 

 Мулен Руж

Примечания

Награды и номинации 
В 1956 году фильм был удостоен Гран-при французской премии Хрустальная звезда.

Литература

Ссылки 
  
 «Французский канкан» на сайте ВидеоГид

Музыкальные фильмы Франции
Фильмы Франции 1954 года